В 2001 году чемпионат Европы по плаванию на короткой воде прошёл с 13 по 16 декабря в Антверпене (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионата

2001
Плавание
Декабрь 2001 года
Спорт в Бельгии в 2001 году
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Чемпионаты Европы в Бельгии